Die Saison 2012/13 der Bayernliga war die 68. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Mit Inkrafttreten der Spielklassenreform zur Saison 2012/13 bildete die Bayernliga den Unterbau der neu eingeführten Regionalliga Bayern. Erstmals seit der Saison 1963/64 wurde die Bayernliga wieder in zwei regionalen Gruppen – Nord und Süd – ausgetragen. In der Saison 2012/13 spielten 18 Mannschaften in der Nord- und 19 in der Süd-Staffel.

Auf- und Abstiegsregelung 
Folgende Regeln wurden angewandt:
 Aufstieg in die Regionalliga Bayern
Für den Aufstieg in die Regionalliga Bayern sind die Meister der beiden Staffeln sportlich qualifiziert. Die Zweitplatzierten bestreiten eine Relegationsrunde mit dem 16. und 17. der Regionalliga Bayern um zwei Startplätze in der Regionalliga.
 Abstieg aus der Bayernliga
Die drei Letztplatzierten jeder Staffel steigen in die Landesligen ab. Der 15. der Bayernliga Staffel Nord sowie der 15. und 16. der Bayernliga Staffel Süd spielen mit den fünf Vizemeister der Landesligen in einer Relegationsrunde mindestens einen weiteren Startplatz in der Bayernliga aus.
 Aufstieg in die Bayernliga
 Die Meister der fünf Landesliga-Staffeln Nordwest, Nordost, Mitte, Südwest und Südost steigen direkt in die Bayernliga auf. Die fünf Vizemeister der Landesligen spielen in einer Relegationsrunde mit dem 15. der Bayernliga Nord sowie dem 15. und 16. der Bayernliga Süd mindestens zwei weitere Startplätze in der Bayernliga aus.

Qualifikation 
Folgende Regeln wurden angewandt:
 Die vier Bayernligavereine, die nicht an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga teilnehmen: FSV Erlangen-Bruck, TSV Aindling, TSV Gersthofen, SpVgg Unterhaching II
 Die acht Verlierer der Relegationsspiele zum Aufstieg in die Regionalliga zwischen den Bayernligisten auf den Plätzen 10 bis 15 sowie den Meistern und Vizemeistern der drei Landesligen: TSV Großbardorf, SpVgg Selbitz (Aufsteiger) SB DJK Rosenheim, SpVgg Landshut (Aufsteiger), SV Schalding-Heining (Aufsteiger), BC Aichach,  (Aufsteiger), Würzburger FV, 1. FC Schweinfurt 05
 18 Vereine der drei Landesliga-Spielgruppen, die in der Abschlusstabelle einen Tabellenplatz von 3 bis 8 belegen
 Landesliga Nord: TSV Aubstadt, SpVgg Bayreuth, TSV Kleinrinderfeld, 1. FC Sand, 1. FC Trogen, SV Memmelsdorf/Ofr.
 Landesliga Mitte: SSV Jahn Regensburg II, DJK Ammerthal, SpVgg Hankofen-Hailing, SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, ASV Neumarkt, SpVgg Jahn Forchheim
 Landesliga Süd: Wacker Burghausen II, TSV Schwabmünchen, 1. FC Sonthofen, VfB Eichstätt, TSV Kottern-St. Mang, BCF Wolfratshausen
 Die sieben Sieger der Relegation zwischen den Landesligisten auf den Plätzen 9 bis 15 (bzw. 16 der Staffel Mitte) und den Meistern der 7 Bezirksoberligen: ASV Hollfeld, FC Affing, SC Fürstenfeldbruck, SV Alemannia Haibach, DJK Don Bosco Bamberg, FC Amberg, FC Unterföhring

Staffel Nord

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegationsrunde zur Bayernliga 
In der Relegationsrunde zur Bayernliga ermittelten die fünf Vizemeister der Landesliga, die Tabellen-15. der beiden Bayernliga-Staffeln sowie der Tabellen-16. der Süd-Staffel zwei Teilnehmer an der Bayernliga in der folgenden Spielzeit.

In den vier Begegnungen der ersten Runde trafen die drei Bayernliga-Teilnehmer jeweils auf einen Landesliga-Zweiten. Hinzu kam ein reines Duell zwischen zwei Vizemeistern.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Relegationsspiele:

|}

Die vier Siegermannschaften der ersten Runde spielten in zwei weiteren Direktduellen die zwei Teilnehmer an der Bayernliga aus.

|}

Weblinks 
 Bayernliga Staffel Nord 2012/13 bei kicker.de
 Bayernliga Staffel Süd 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012/13